Devnya kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Devnja, kommun, Varna, 
 Devnja (vattendrag), Varna, 
 Devnja (ort), Varna, Obsjtina Devnja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar